Террористический акт в Карачи произошёл 18 октября 2007 года в Карачи (Пакистан) во время следования кортежа председателя Народной партии Пакистана и бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которая недавно вернулась в родную страну после восьмилетнего изгнания. Взрывное устройство высокой мощности было спрятано террористами в автомобиле; когда кортеж (около полуночи по московскому времени) пакистанских политиков проезжал мимо, оно было активировано.

В результате теракта погибло 139 человек и 450 человек получили ранения.

Сама Беназир Бхутто осталась жива, но была убита в результате следующего теракта.

Примечания

Ссылки 
 Беназир Бхутто попросила мировое сообщество помочь в расследовании теракта в Карачи

События 18 октября
Октябрь 2007 года
2007 год в Пакистане
Террористические акты 2007 года
Автотранспортные происшествия в Пакистане 2007 года
Террористические акты, совершённые в Карачи